Сартагуда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Альто-Эбро. Занимает площадь 14,9 км². Население — 1398 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sartaguda: El pueblo de las viudas

Муниципалитеты Наварры